Брестице — название населённых пунктов.

Босния и Герцеговина 
 Брестице — посёлок в общине Билеча в Республике Сербской.

Черногория 
 Богдашичи (Черногория) — посёлок в общине Никшич.